

Cinema 
 Una notte all'opera (A Night at the Opera) – film del 1935 diretto da Sam Wood

Musica 
 A Night at the Opera – album dei Queen del 1975
 A Night at the Opera – album dei Blind Guardian del 2002